INI steht für:

 Initialisierungsdatei, eine Textdatei, die zum Ablegen von Programmeinstellungen verwendet wird
 Instituto Nacional de Industria, die ehemalige spanische staatliche Industrie-Holding-Gesellschaft
 International Neuroscience Institute Hannover
 Flughafen Niš in Serbien nach dem IATA-Code

Ini steht für:

 den Pharao Ini (Pharao)
 den elften Buchstaben des armenischen Alphabets, siehe Ի
 den Titel eines Romans von Julius von Voß aus dem Jahre 1810, einer der ersten Science Fiction Romane, siehe Ini (Roman)

INI